Herly puede referirse a: 

 Herly, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Herly, comuna francesa situada en Somme.